

Населені пункти та їхні частини

 Єнджеювка — село в гміні Ґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Єнджеювка — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Єнджеювка — частина села Дзял у гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки